Департамент Каламучита  () — департамент в Аргентине в составе провинции Кордова. Департамент назван в честь крупнейшей реки провинции, чьё испанское название — Рио-Терсеро, а индейское — Каламучита.

Административный центр — Сан-Агустин.

География 
Департамент расположен на юго-западе провинции Кордова.

Департамент граничит:
 на севере — с департаментом Санта-Мария
 на востоке — с департаментом Терсеро-Арриба
 на юге — с департаментом Рио-Куарто
 на юго-западе — с провинцией Сан-Луис
 на западе — с департаментом Сан-Хавьер

Административное деление 

Муниципалитеты
 Сан-Агустин
 Эмбальсе
 Ла-Крус
 Лос-Кондорес
 Рио-де-лос-Саусес
 Санта-Роса-де-Каламучита
 Вилья-дель-Дике
 Вилья-Хенераль-Бельграно
 Вилья-Румипаль
 Вилья-Яканто

Коммуны
 Амбой
 Кальмайо
 Каньяда-дель-Саусе
 Иполито-Бучард
 Лас-Бахадас
 Лас-Калерас
 Вилья-Лос-Молинос
 Лос-Реартес
 Лутти
 Сан-Игнасио
 Сегунда-Усина
 Вилья-Аманкай
 Вилья-Сьюдад-Парке-лос-Реартес
 Вилья-Кильинсо

Важнейшие населенные пункты>

Примечания 

Департаменты провинции Кордова